
Molekulska formula -{C16H19BrN2}- se može odnositi na:

 Bromfeniramin
 Deksbromfeniramin